Dordogne je lahko:

 Dordogne - departma v jugovzhodni Franciji
 Dordogne - reka v Franciji